Czapek ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Czapek (* 1964), Landtagsabgeordneter
 François Czapek (19. Jh.), polnischer Unternehmer, Mitbegründer von Patek Philippe und Gründer von Czapek & Cie
 Friedrich Czapek (1868–1921), österreichischer Botaniker
 Karl Wilhelm Wolf-Czapek (1877–1913), deutsch-tschechischer Fotograf und Fachjournalist
 Leopold Eustache Czapek, österreichischer Komponist
 Mechthild Czapek-Buschmann (1871–1931), deutsche Malerin und Grafikerin
 Richard Czapek (1913–1997), österreichischer Komponist und Wienerliedersänger
 Rudolf Czapek (1871–1935), tschechischer Maler und Kunsttheoretiker

Siehe auch:
 Čapek